Grötören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Grötören, Vörå, Österbotten, 
 Grötören (Vårdö, Åland), 
 Grötören, Borgå, Nyland,

Se även
Grönören

Robotskapade Finlandförgreningar